Laviolette ist der Familienname folgender Personen:
 Jack Laviolette (1879–1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Peter Laviolette (* 1964), US-amerikanischer Eishockeyspieler und -trainer

Siehe auch:
 La Violette